Cet article est consacré à l'édition 1984 du concours Miss Canada.

Résultats

Prix spéciaux
Yamaha Talent Award - Vancouver (BC)
Miss Friendship - Yellowknife (NT)
Miss Swimsuit - Toronto (ON)

Voir aussi

Liens externes 
 A été couronnée Miss Canada 1984

Concours de beauté en 1984
1984 au Canada